Teijiro Tanikawa est un nageur japonais né le .

Biographie 

Teijiro Tanikawa dispute l'épreuve du relais 4x200m nage libre aux Jeux olympiques d'été de 1952 de Melbourne et remporte la médaille d'argent aux côtés de Hiroshi Suzuki, Toru Goto et Yoshihiro Hamaguchi.

Notes et références 

Nageur japonais
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en décembre 1932
Médaillé d'argent olympique japonais